Kongen og jeg kan henvise til:

 Kongen og jeg (musical) – fra 1951 af Rodgers og Hammerstein
 Kongen og jeg (film fra 1956) – instrueret af Walter Lang

Se også 
 Anna og kongen af Siam